Nuno Melo (ator) — actor português
Nuno Melo (político) — advogado e político português

Ou ainda:
Nuno Alves Pereira de Melo Cardoso
Nuno Caetano Álvares Pereira de Melo

Desambiguações de antropônimos